Кусов (осет. Хъуысаты) — русская и осетинская фамилия.

Известные носители:
 Кусов, Алан Таймуразович (род. 1981) — российский футболист, выступал за сборную России по футболу.
 Кусов, Александр Иванович (1827—1877) — российский военный деятель, командир 11-го пехотного Псковского полка.
 Кусов, Артур Таймуразович (род. 1986) — российский футболист, нападающий.
 Кусов, Василий Григорьевич (1729—1788) — купец первой гильдии, основатель династии Кусовых.
 
 Кусов, Генрий Измаилович (1935—2019) — осетинский историк и краевед.
 Кусов, Дмитрий Ипполитович (1889—1964) — осетинский советский поэт и драматург.
 Кусов, Иван Алексеевич (1809—1865) — русский военачальник, генерал-майор.
 Кусов, Инал Тегоевич (1847—1918) — российский военачальник, генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Кусов, Тимур Владимирович (род. 1979) — российский тележурналист.